Schmölln steht für:
 Schmölln, Stadt im Landkreis Altenburger Land in Thüringen
 Schmölln (Brandenburg an der Havel), Wüstung im Stadtgebiet des heutigen Brandenburg an der Havel
 Schmölln (Hummelshain), Ortsteil der Gemeinde Hummelshain im Saale Orla-Kreis in Thüringen
 Schmölln (Oberlausitz), Ortsteil der Gemeinde Schmölln-Putzkau im Landkreis Bautzen in Sachsen
 Schmölln (Randowtal), Ortsteil der Gemeinde Randowtal im Landkreis Uckermark in Brandenburg